Esta página reúne os recordes mundiais do halterofilismo (ou levantamento de peso olímpico) para a classe de idade juvenil/sub-júnior (levantadores olímpicos até 17 anos de idade).
Recordes mundiais para juvenis são registrados pela Federação Internacional de Halterofilismo (FIH) desde 2004, sendo publicados em 2009, conforme os melhores resultados em competição dos atletas que se encaixavam nessa classe de idade desde 1998.

A Federação Internacional de Halterofilismo modificou as classes de peso ultimamente em 2018 e aqui primeiro são listados os recordes das classes correntes.
Para os recordes absolutos, dos seniores, veja: recordes mundiais do halterofilismo; para dos juniores, veja: recordes mundiais juniores do halterofilismo.

Recordes masculinos 
Última atualização: 31.07.2022.

Femininos 
Última atualização: 31.07.2022.

Recordes históricos

Masculinos (1998–2018) 
Ref.

Femininos (1998–2018) 
Ref.

 A marca foi 0,5 kg maior; porém, foi arredondada.

Ligações externas 
 

Halterofilismo
Halterofilismo juvenil
Halterofilismo